

Населені пункти та їхні частини
 Вешхляс — гміна в Велюнському повіті Лодзинського воєводства
 Вежхляс — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Вежхляс — село в гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Вежхляс — село в гміні Мешковіце Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Вежхляс — лісова осада в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вежхляс — лісова осада в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки